Ajato é um CMS (Gerenciador de Conteúdo) gratuito e de código aberto que usa a linguagem de scripts Lua. Foi criado por Bruno Massa em 10 de julho de 2007. Ele é fortemente influenciado pelo premiado Drupal, mas que é feito todo em PHP.

Suas principais características são:
 Multiplataforma: qualquer sistema operacional (Windows ou Linux), qualquer banco de dados (MySQL, PostgreSQL, SQLite, SQL-Server ou Oracle) e qualquer servidor web (Apache, Lighttpd, IIS ou Xavante).
 Rápido: atualmente o projeto tem menos de 750 KB e compactado chega a menos de 75KB.
 Extensível: ele já foi desenhado para ser extensível por meio de módulos e com suporte a internacionalização

Entre os módulos planejados para estar presentes na versão padrão do Ajato, podemos destacar: Blog, Livro/Wiki, Pesquisa, Perfil, Votação, Estatísticas, Fórum e Traduções. Como ainda o projeto está em franco desenvolvimento, esta lista de módulos pode mudar.

Lua 
Lua é uma linguagem de scripts brasileira. Foi criada no Rio de Janeiro, pelo Tecgraf da PUC-Rio. De tão rápida e leve, é usada em áreas que como em jogos de videogame, onde velocidade é fundamental. Tem ganhado cada vez mais espaço e, segundo TIOBE Programming Community Index, em agosto de 2007 Lua era a 15° linguagem mais usada no mundo.

Kepler 
Lua, ao contrário de PHP ou ASP, não é uma linguagem feita para programas de internet. Assim, uma equipe de programadores criou o Kepler, que é uma série de bibliotecas que tornam possível usar Lua para este fim.
Dentre as biblioteca que o projeto Kepler possui estão SQL, XML, sistema de arquivos e Zip e é sobre ele que Ajato foi desenhado

Desenvolvimento 
Atualmente somente o seu criador, Bruno Massa, está trabalhando no projeto. Como é experiente em Drupal, participando inclusive no módulo de comércio eletrônico, aplica as principais vantagens do premiado CMS no novo projeto. Mas qualquer um que queria pode participar do desenvolvimento do Ajato.

Aproveitando a oportunidade de usar as mais novas tecnologias disponíveis, o projeto usa o Bazaar. Bazaar, junto com GIT e Mercurial, faz parte da nova geração de gerenciadores de versões, como o CVS e o Subversion. Bazaar é muito mais rápido e eficiente. O projeto está hospedado no Launchpad, que hospeda projetos de código aberto

O projeto nem sequer está em fase beta e não existe qualquer site que já opere com o Ajato.

Outros CMS 
Além do Ajato e Drupal, outros CMS se destacam: Joomla, Mambo, Wordpress usam PHP e Sputnik usa Lua.

Ligações externas 
  Sítio oficial, Site oficial
 

Software livre
Sistemas de gestão de conteúdo